Las competiciones de esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 se realizaron en el Parque de Nieve Genting, ubicado en el distrito de Chongli, 170 km al noroeste de Pekín, del 3 al 19 de febrero de 2022.

En total se disputaron en este deporte trece pruebas diferentes, seis masculinas, seis femeninas y una mixta.

Calendario
Hora local de Pekín (UTC+8).

Medallistas

Masculino

Femenino

Mixto

Medallero

Referencias

Enlaces externos
Pág. web de Pekín 2022 .
Pág. web del COI .

2022
Esqui acrobatico
Juegos Olimpicos